Příjmení Jařab nosí více různých osobností:

 David Jařab (* 1971) – český divadelní režisér
 Jan Jařab (* 1965) – český lékař a politik
 Josef Jařab (* 1937) – český anglista, literární historik a teoretik, překladatel, politik a pedagog

Související články 
 jeřáb